Verkeersknelpunt
 Meldpunt (televisieprogramma), voorheen bekend als Knelpunt

Zie ook 
 Knelpuntberoep